Майкл Ірнест Аллісон (;  28 березня 1961, Форт-Франсес, Онтаріо) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 35-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Лос-Анджелес Кінгс».

Загалом провів 581 матч у НХЛ, включаючи 82 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»